Вале́рий Алекса́ндрович Востро́тин (род. 20 ноября 1952, Касли, Челябинская область, РСФСР, СССР) — советский и российский военачальник, общественный и политический деятель, гвардии генерал-полковник, Герой Советского Союза (1988).
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV созыва, входил в фракцию партии «Единая Россия», был членом Комитета Государственной Думы по безопасности (2003—2007).
Председатель «Союза десантников России» (2011), руководитель Московского городского отделения всероссийской общественной организации «Боевое Братство»,

Образование 
 Свердловское суворовское военное училище (1971).
 Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (был заместителем командира взвода в звании старшего сержанта; окончил с золотой медалью) (1975).
 Военная академия им. М. В. Фрунзе (окончил с отличием) (1985).
 Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области в семье рабочего, русский.
— В 1971 году окончил Свердловское суворовское военное училище.
В Вооруженных силах СССР с августа 1971 года.
— С 1971—1975 годы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, окончил с Золотой медалью.
— В период 1975—1979 годы — командир разведывательного взвода, заместитель командира парашютно-десантной роты, командир парашютно-десантной роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка в составе 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Полк дислоцировался в городе Фергане Узбекской ССР.
Член КПСС в 1974—1991 годах.
— С декабря 1979 года проходил службу в составе Ограниченного контингента группировки советских войск в Демократической Республике Афганистан, начав с операции «Байкал-79». В первой командировке в Афганистане занимал должности — командира парашютно-десантной роты, начальника штаба — заместителя командира парашютно-десантного батальона, командира парашютно-десантного батальона 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка.
— В июле 1980 года был тяжело ранен, однако после продолжительного лечения в госпиталях вернулся в армейский строй.
— В 1982 году поступил на учёбу в Военную академию имени М.В. Фрунзе, которую окончил с отличием в 1985 году.
— В период с 1985 по 1986 год — начальник штаба—заместитель командира, командир 300-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
— С сентября 1986 по май 1989 года — вторая командировка в Афганистан уже в должности командира 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. Служба продолжалась до самого вывода советских войск 15 февраля 1989 года.
Участвовал в важных военных операциях Советских войск, включая оборону стратегических высот в районе Алихейль на участке провинций Пактия и Хост, горном районе Пагман провинции Кабул, в крупной общевойсковой операции «Магистраль» (1987-1988), направленной на деблокаду города Хост, где произошёл бой десантников 345-го полка на «высоте 3234» с превосходящим силами отрядом мятежников — за контроль над трассой «Гардез—Хост».
— С 1989 года командовал 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, дислоцировавшейся с городе Болград Одесской области УССР.
— С 1992-1994 годы на учёбе в  Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, окончил с отличием.
Участвовал в миротворческих операциях в Азербайджане, Армении, Таджикистане.
— С 1994 по октябрь 2003 года в должности заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, курировал кадровую политику МЧС России, систему подготовки и воспитания кадров, обучение в учебных заведениях МЧС России, а также работу в области безопасности функционирования всех звеньев системы МЧС России.
Дважды руководил группировкой МЧС России в ходе контр-террористической операции в Чеченской Республике 1995-1997; 1998 годы.
— В период 2001-2002 годы руководил оперативной группой МЧС России в Афганистане, оказывавшей гуманитарную помощь продовольствием.
— 7 декабря 2003 года был избран в Государственную Думу Российской Федерации четвёртого и пятого созывов по федеральному списку избирательного объединения Партия «Единство» и «Отечество».
На этапах участия в боевых действиях Афганской войны (1979-1989) — в периоды 1979-1982 и 1986-1989 годы гвардии генерал-полковник Востротин В.А. дважды был ранен, один раз — тяжело. Воинские звания старший лейтенант, капитан, майор и полковник были присвоены досрочно.

Общественная деятельность 
— Руководитель Московского городского отделения всероссийской общественной организации ветеранов ВООВ «Боевое братство».
— С октября 2011 года избирался Председателем, а с сентября 2019 года и по настоящее время Лидер «Союза десантников России»
— Заместитель Председателя Общественного Совета при Министерстве Обороны РФ, руководитель комиссии по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и сохранению традиций.
— Председатель Межведомственной  комиссии по делам военнопленных, интернированных и пропавших без вести Минобороны РФ (МВК), одновременно — сопредседатель «Российско-Американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести», объединяющих усилия в поисковой и исследовательской деятельности по выяснению судеб советских воинов, без вести пропавших  в Афганистане.
— С марта 2017 года — глава Попечительского совета парка «Патриот».
— Руководитель проекта «Книга Памяти о советских воинах погибших в Афганистане». http://www.afganwar.ru

Семья 
Воспитал дочь Джульетту, растит внуков.

Творчество

В кинематографе 
Исполнил роли:

  — По линии жизни... (документальный)

Автор стихов 
Автор стихов песни «Разрешите обратиться» на музыку в исполнении Сергея Кончаковского (Демидыча)

Награды 

 Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и знака особого отличия — медали «Золотая Звезда» (1988)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)
 Орден Мужества (2000)
 Орден «За военные заслуги» (1995)
 Орден Почёта (2015)
 Орден Красного Знамени (1980)
 Два ордена Красной Звезды (1982, 1987)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Нагрудный знак за два ранения

Иностранные награды:
 Медаль «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана» (Белоруссия)
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (Афганистан)
 Медаль «10 лет Саурской революции» (Афганистан)
 Орден «Дружба народов» (Афганистан)
 Орден Красного Знамени (Афганистан)
 Орден «Звезда» III степени (Афганистан).

Примечания

Литература 
 
 Окороков А. Секретные войны СССР. Самая полная энциклопедия. — М.: Яуза, Эксмо, 2015. — С. 697—698. — ISBN 978-5-699-67679-8.

Ссылки 
 
 Биографические данные Востротина В. А. на сайте Государственной Думы.
 Биография на сайте Екатеринбургского СВУ .
 Биография на сайте фракции.
 Персональная страница на сайте c-society.ru .
 .
 .
 .
 .
 Валерий Востротин: О вере, службе и ветеранской работе.
 Указ Президента РФ от 26.11.2015 № 576 О награждении В. А. Востротина орденом Почёта 
Книга Памяти о советских воинах погибших в Афганистане 2019 года. 

Выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Участники Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Заместители министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Руководители ветеранских организаций Москвы
Члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации